Muži mohou být:

množné číslo od slova muž, více mužů
sportovní soutěž určená mužům  

v kultuře
 Muži (film) – americký film z roku 1950